Мариус Линнвик (; ) — норвежский прыгун с трамплина, многократный победитель этапов Кубка мира, двукратный чемпион мира среди юниоров (2018), олимпийский чемпион (2022), чемпион мира по полетам на лыжах с трамплина (2022).

Спортивная карьера 
5 декабря 2015 года он дебютировал на этапе Кубка мира.

На зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере Линнвик выиграл серебряную медаль в личных соревнованиях. С командой Норвегией он финишировал шестым. В смешанном командном турнире он также завоевал серебряную награду.

Сезон 2019/20 Мариус начал с успешного выступления на трамплине в Клингентале, где он впервые поднялся на подиум индивидуальных соревнований. Через несколько недель в ходе Турнира четырёх трамплинов, на этапе в Гармиш-Партенкирхене он одержал первую для себя победу на этапах Кубка мира. 4 января победил на трамплине в Инсбруке.

Победы на этапах Кубка мира (8)

Подиумы на этапах Кубка мира (20)

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте FIS

Прыгуны с трамплина Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года